Альяга () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас. Занимает площадь 194.2 км². Население — 381 человек (на 2010 год). Расстояние — 66.30 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Foro de Aliaga
 Parque Geológico de Aliaga

Муниципалитеты Теруэля
Города Теруэля